Antoine Mendy (1983), cestista francese naturalizzato senegalese
 Antoine Mendy (2004), calciatore francese